Cree Summer Francks – doppiatrice, attrice e cantante statunitense
 Don Francks – attore, cantante e musicista canadese
 Rainbow Sun Francks – attore canadese